Tierra adentro es un término muy usado en los países de Latinoamérica y puede referirse a:

 Tierra adentro, novela  del escritor boliviano Enrique Finot.
 Tierra adentro, adaptación para televisión de la novela de Enrique Finot.
 Tierra adentro, programa de televisión chileno.
 Tierra adentro, película de Argentina.
 Tierra Adentro, localidad de la Provincia de San Juan, Argentina.
 Tierra Adentro, región de Costa Rica.
 Tierra Adentro, feria de Turismo Interior de Andalucía, España, organizada anualmente en Jaén.
 Tierra Adentro, revista literaria publicada por la Secretaría de Cultura de México.
 Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro en Colombia.
 Tierra adentro, grupo musical paraguayo de folklore latinoamericano liderado por Daniel Meza.